Lammel () é um sobrenome de etnia alemã surgido durante a Idade Média na região da atual Alemanha e República Tcheca (na época Império Austríaco). A incidência de Lammel em território brasileiro ocorre na região sul, principalmente no estado do Rio Grande do Sul devido a grande migração de europeus para o Brasil durante os Séculos XIX e XX.

Da Boêmia ao Brasil 

De acordo com listas de passageiros de navios vindos da Europa para o Brasil na segunda metade do Século XIX, o primeiro registro de chegada de um Lammel ao país remete aos Alemães dos Sudetos do Reino da Boêmia, atual República Tcheca, através do porto da cidade de Hamburgo, na Alemanha, com destino à capital do então Império do Brasil, a costeira Rio de Janeiro no dia 31 de julho de 1872. No primeiro registro encontrado consta o nome de Heinrich Lammel (28 anos) e sua família, a esposa Anna Klinger (25) e seus três filhos, Julius (4), Adolph e Emma Lammel. Quatro anos mais tarde, igualmente saído do porto alemão com destino à capital do Brasil Imperial, chega ao país Anton (61) e Josef Lammel (59) com suas esposas e filhos. As famílias Lammel assim como outras famílias germânicas foram encaminhadas para o estado do Rio Grande do Sul e, mesmo falantes apenas do alemão, tiveram seus nomes adaptados ao português-brasileiro não apenas na escrita, mas também na pronúncia, aonde, a exemplo, Heinrich tornou-se Henrique, Josef virou José, e Juliana veio a se chamar Julia.  

Ao passar das décadas com a morte destes primeiros imigrantes em solo brasileiro, as autoridades do Brasil catalogaram-os como de origem checoslovaca devido as mudanças geopolíticas sofridas após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, enquanto, na verdade, tais imigrantes foram nascidos no Reino da Boêmia, país de etnia eslava e alemã pertencente, na época de seus nascimentos, ao extintos Império Austríaco.  

Sendo assim, e limitando-se apenas aos Lammel nascidos no Brasil, é correto afirmar do ponto de vista contemporâneo que tais brasileiros são de origem tcheca. Assim com também é correto afirmar a origem austríaca, que é a origem tradicionalmente difundida pela família. Do ponto de vista histórico-acadêmico, os Lammel brasileiros são originários do Império Austríaco, mais precisamente vindos das terras altas do Reino da Boêmia.

Etimologia 
O nome da família alemã Lammel é classificado como tendo origem numa alcunha. Sobrenomes derivados de apelidos constituíram uma das mais largas e diferentes classes de nomes de família. Esta categoria em particular abrange muitos tipos distintos de origem onde a mais provável, segundo o trabalho de pesquisa da The Historical Research Center, inc, de 1999, seja de que o sobrenome tenha nascido a partir de um apelido dado a alguém baseado em características físicas ou atributos pessoais. Neste caso em particular, o sobrenome "Lammel" originou-se de uma forma diminutiva da palavra alemã "lamm" que significa "cordeiro". Portanto, o portador inicial da alcunha "Lammel" poderia ter sido um indivíduo humilde e de caráter calmo. Uma das mais antigas referências ao sobrenome é o registro de casamento de Johannes Lammel e Eva Magdalena Clauser, celebrado na cidade alemã de Herbolzheim em 30 de dezembro de 1685.

Variações na grafia 
Além da grafia dada como a oficial, é possível encontrar variações do sobrenome Lammel em documentos antigos e, inclusive, em bancos de dados genealógicos. Devido ao fato de que nos séculos passados os registros eram feitos a próprio punho, diretamente em livros de papel, junto de caligrafias por vezes de difícil leitura, os escrivães registravam literalmente o que seus ouvidos escutavam ou o que a sua experiência apontava, não contanto com a população devido aos altos índices de analfabetismo da época. Dessa forma, não é difícil de se encontrar documentos com algumas variações que incluem, também, questões culturais. Veja alguns casos de grafias mapeadas como sendo de Lammel: 

Famílias